Osmaniye, tartomány Törökországban
 Osmaniye, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Osmaniye, város Törökországban, tartomány központja
 Osmaniye, Isztambul egyik kerületének, Bakırköynek a mahalléja (körzete)